«Остров погибших кораблей» — музыкальный телевизионный фильм 1987 года, поставленный режиссёрами Евгением Гинзбургом иРауфом Мамедовым по мотивам одноимённого романа Александра Беляева.

Сюжет 
Обычный парень, житель Ленинграда по имени Володя ссорится со своей женой. После ссоры он выходит на улицу… и неожиданно оказывается в Марселе в 1928 году, причём в теле убийцы (по мнению арестовавшего его инспектора Джимми Симпкинса) Реджинальда Гатлинга.

Вдвоём они садятся на пароход, который должен доставить их в Америку, «поближе к электрическому стулу». Однако ночью пароход по непонятным причинам терпит крушение и тонет. Джимми, Володя, а также привлёкшая его внимание очаровательная пассажирка Вивиан Кингман — копия жены Володи — чудом спасаются на гробу с контрабандой. Спустя время им попадается на встречу корабль, странно похожий на «Летучий Голландец», на котором они продолжают дрейфовать в открытом море. А потом пристают к затерянному в Саргассовом море острову, образовавшемуся из обломков полузатонувших кораблей. Правитель острова — Фергюс Слейтон, его ближайший помощник — Шолом-Трепач. Кроме них на острове проживают: жена Трепача Мэгги, историк Людерс с женой Фридой и ещё множество моряков, путешественников, пиратов. По здешнему обычаю, новоприбывшая Вивиан должна выбрать себе в мужья одного из обитателей острова. Слейтон, который сам положил на неё глаз, запирает Володю и Джимми в карцер, но им удаётся освободиться и успеть на церемонию выбора жениха. Вивиан выбирает себе в мужья Володю, так как влюблена в него. Островитяне устраивают пышную свадьбу. Затем наступает брачная ночь, и Володя признаётся Вивиан, что уже женат и «пришёл из другого мира». Но теперь ему уже всё равно, он влюблён в Вивиан.

Тем временем Джимми следит за Слейтоном. Тот замечает «хвост» и настораживается. С утра детектив пытается донести результат своих наблюдений до спутника и ведёт его к тайному месту, но Володя отмахивается, прогоняет Джимми. Тот, обиженный, спускается в трюм обнаруженного им корабля, где обнаруживает… брата Слейтона Эдуарда, запертого в клетке. Узник явно не в себе. В это время подходит Слейтон. Он делает вид, что готов сотрудничать с агентом по особым делам и рассказывает историю своего появления на острове и рассказывает о своём плане его покинуть: он отводит Джимми в сокровищницу, где собрал огромное богатство, для начала он возьмёт с собой небольшую долю, чтобы затем вернуться во главе тайной экспедиции за оставшимся, а чтобы тем временем никто его не опередил, он планирует на время отсутствия поручить управление Шолому-Трепачу — тот должен следить, чтобы никто не разнюхал о побеге и время от времени показывать жителям его брата-близнеца, чтобы те ничего не заподозрили. Поэтому Слейтон всячески старается выказать сочувствие своему помощнику, хотя сам спит с его женой. Тем временем, Володя, наконец понявший, что хотел сказать Джимми, находит и освобождает Эдуарда, но тот, бегая по острову в припадке безумия, погибает. Шолом, видимо, желая обсудить вызванную ими суматоху со Слейтоном, случайно подслушивает его разговор с детективом. Он и до того подозревал жену в изменах, но признание Фергюса повергает его в шок. Он с помощью громкоговорителя, в который приветствовал обычно островитян по утрам, объявляет открывшуюся ему правду. Обнаружив это, Слейтон сбрасывает Джимми в воду и убивает выстрелом, а за ним, проникнув в рубку — и Шолома. Никто из островитян не решается на него напасть, кроме Володи, но Слейтон убивает Вивиан и сбегает. За ним гонятся, но он успевает улететь на воздушном шаре и поджечь остров.

А Володя внезапно вновь оказывается в своём времени, у себя в квартире. Судя по его оборванному виду, небритому лицу и шишке на затылке, пережитые приключения ему не приснились. Завершается всё тем, что Володя приводит себя в порядок и садится ужинать перед телевизором вместе с женой, которая так похожа на погибшую Вивиан. Передача про Бермудский треугольник, которую он оставил включённой в самом начале, начавшаяся с фрагмента песни Высоцкого («Дорогая передача»), завершается словами диктора о том, что судя по всему, данный миф зародился в результате повторения множества мистификаций и на самом деле не имеет ничего общего с реальностью.

В ролях 
 Лариса Белогурова — Вивиан Кингман / жена Володи
 Гедиминас Сторпирштис — Володя / Реджинальд Гатлинг (озвучивает Юрий Демич)
 Николай Лавров — агент по особо важным делам Джим Симпкинс
 Константин Райкин — Шолом-Трепач
 Наталья Лапина — Мэгги
 Арунас Сторпирштис — губернатор Фергюс Слейтон (озвучивает Андрей Толубеев)
 Лилиан Малкина — Фрида
 Гали Абайдулов — хромой / дирижер / испанец
 Валентин Жиляев — Рыжий Сергей Паршин — «Моряк» Семён Фурман — «Азиат» Аркадий Шалолашвили — «Турок» Михаил Штейн — «Лилипут» Михаил Щеглов — Людерс, муж Фриды Тито Ромалио — «Мулат» Альгис Арлаускас — эпизод Лариса Долина — эпизод Николай Носков — эпизод Владимир Пресняков — эпизод Владимир Стёпин — эпизод Любовь Привина — эпизод Юрий Сенкевич — камео''

Съёмочная группа 
 Режиссёры: Рауф Мамедов, Евгений Гинзбург
 Сценарист: Аркадий Клёнов, Евгений Гинзбург, Рауф Мамедов
 Оператор: Валерий Миронов
 Художники: Борис Быков, Михаил Щеглов
 Композиторы: Владимир Давыденко, Александр Басилая, Георгий Гаранян, Александр Зацепин, Владимир Чекасин, Давид Тухманов, Юрий Саульский
 Автор текстов песен: Юрий Ряшенцев

Производство 
Натурные съёмки проводились на Бердянской косе, на побережье Азовского моря (г. Бердянск).

Песни, прозвучавшие в фильме 
 «Закадровая песенка» (музыка Владимир Давыденко, слова Юрий Ряшенцев) исполняют Владимир Стёпин, Элла Фидельман, Нина Матвеева.
 «Путь на дно» (музыка Георгий Гаранян, слова Юрий Ряшенцев) исполняют Любовь Привина, Владимир Стёпин, Элла Фидельман, Нина Матвеева.
 «Акула» (музыка Александр Зацепин, слова Юрий Ряшенцев) исполняет Николай Носков.
 «Ах, если б не любовь…» (музыка Владимир Давыденко, слова Юрий Ряшенцев) исполняют Николай Носков и Элла Фидельман.
 «Призраки» (музыка Георгий Гаранян, слова Юрий Ряшенцев) исполняет Владимир Пресняков.
 «Песня Шолома, встречающего вновь прибывших» (музыка Александр Басилая, слова Юрий Ряшенцев) исполняет Михаил Пахманов.
 «Песня о Бермудах» (музыка Юрий Саульский, слова Юрий Ряшенцев) исполняет Владимир Стёпин.
 «На острове» (музыка Давид Тухманов, слова Юрий Ряшенцев) исполняет Сергей Минаев.
 «Свадебная песня» (музыка Давид Тухманов, слова Юрий Ряшенцев) исполняет Сергей Минаев.
 «Тяните жребий» (Владимир Давыденко, слова Юрий Ряшенцев) исполняет Михаил Пахманов.
 «Начало каждого из нас» (музыка Юрий Саульский, слова Юрий Ряшенцев) исполняет Сергей Минаев.
 «Письма любимым» (музыка Александр Басилая, слова Юрий Ряшенцев) исполняет ансамбль «Иверия».
 «Мой верный мавр» (Владимир Давыденко, слова Юрий Ряшенцев) исполняет Любовь Привина.
 «Песенка о законном браке» (музыка Александр Басилая, слова Юрий Ряшенцев) исполняет Сергей Минаев.
 «Ничем не обладать» (музыка Александр Зацепин, слова Юрий Ряшенцев) исполняет ансамбль «Иверия».
 «Номер диктатора Слейтона» (музыка Владимир Давыденко, слова Юрий Ряшенцев) исполняет Павел Смеян.
 «Песня Шолома о жене» (музыка Владимир Давыденко, слова Юрий Ряшенцев) исполняет Михаил Пахманов.
 «Романтика» (музыка Владимир Давыденко, слова Юрий Ряшенцев) исполняет Николай Носков.

Награды 
 1988 — приз «Серебряная роза» МТФ в Монтрё.

Критика 
Киновед А. Шпагин посчитал фильм неудачным: по его мнению, сюжет и эстрадные номера не согласуются друг с другом.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Остров погибших кораблей
 Видеоотрывки с песнями из фильма

Телефильмы СССР по алфавиту
Телефильмы СССР 1987 года
Телефильмы студии «Ленфильм»
Телефильмы, снятые по заказу Гостелерадио СССР
Музыкальные телефильмы СССР
Фантастические телефильмы СССР
Телефильмы на русском языке
Фильмы Евгения Гинзбурга
Экранизации произведений Александра Беляева
Фильмы о моряках